Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 27 dans le monde.

 Route fédérale 27 en Allemagne
 Interstate 27 aux États-Unis
 U.S. Route 27 aux États-Unis
 New York State Route 27 dans l’état de New York, États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route européenne 27 traversant la France, la Suisse et l’Italie
 Route magistrale 27 en Serbie
 Route principale 27 en Suisse
  dans certains pays

Voir aussi